Łuka ist der Name folgender Orte in Polen:

 Łuka (Narewka) im Powiat Hajnowski, Woiwodschaft Podlachien
 Łuka (Rozogi) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren; bis 1938 Lucka, 1938 bis 1945 Luckau (Ostpr.) im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen

Siehe auch:
 Luka